Miguel Vives y Vives (1842 - Terrassa, 23 de janeiro de 1906) foi um divulgador e médium espírita espanhol. Era conhecido pela população de Terrasa como o "apóstolo do Bem".

Biografia 
Conheceu o espiritismo em 1871 quando, muito adoentado, foi conduzido a um grupo espírita que o curou.

Daí em diante dedicou-se à sua divulgação, não apenas como orador nas tribunas, mas também pela imprensa e como escritor. Destacou-se como médium de incorporação, psicógrafo e de curas. Foi pioneiro na introdução do espiritismo no teatro.

Fundou a "Federação Espírita de Vallés", da qual surgiu a "Federação Espírita da Catalunha", entidade que conheceu efêmera existência.

Em Terrasa fundou o "Centro Espírita Fraternidade Humana" (1872), ali tendo lançado as obras "Guia Prático do Espírita" e "O Tesouro dos Espíritas", ambas traduzidas em língua portuguesa.

Fundou a revista "União", periódico que se incorporou à "La Luz del Porvenir", que se destacou na divulgação do movimento naquele país.

Foi presidente do "Centro Barcelonês de Estudos Psicológicos".

A sua mediunidade e os seus estudos sobre Homeopatia permitiram que desenvolvesse, em Terrasa, uma expressiva obra de assistência ao necessitados.

Bibliografia 
 GODOY, Paulo Alves; LUCENA, Antônio. Personagens do Espiritismo (2ª ed.). São Paulo: Edições FEESP, 1990.

Ligações externas 
 Nota biográfica

Espíritas da Espanha